Okręty US Navy o nazwie USS  "Windsor":
 pierwszy, "Windsor" (APA-55), był okrętem zaopatrzeniowym (ang. attack transport), w służbie w latach 1943–1946;
 drugi, "Windsor" (ARD-22), był pływającym suchym dokiem typu ARD-12, w służbie w czasie II wojny światowej.

Windsor